Туяк — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Туяк — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Туяк — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.